La palabra cuerno puede tener varios significados:
 Cuerno, el asta de algunos mamíferos.
 Cuerno, un instrumento musical también llamado corno inglés.
Cuerno, uno de los más simples y antiguos tipos de aerófonos
 El nombre común de la planta Cornus sanguinea.
 El nombre común de la planta Paeonia broteri
 El nombre común de la planta Pistacia terebinthus''.

Aparece también en las siguientes expresiones:
 Cuerno de la abundancia, también conocido como cornucopia.
 Cuerno de Oro, estuario en forma de cuerno que divide el Estambul europeo.
 Cuerno de África, región de África oriental.
 Cuerno de Gabriel, figura con superficie infinita y volumen finito.
 Cuernos de Hattin, encuentro armado que tuvo lugar el 4 de julio de 1187 en Tierra Santa.Cuerno de unicornio, objeto legendario, conocido en Europa occidental.Cuerno postal, nombre filatélico de una serie de sellos postales estándar de Noruega.
 Poner los cuernos, infidelidad matrimonial.
 Se llama cuerno artificial a la galatita.
 Cuerno de crema''',  es un pastel hecho con hojaldre o masa de hojaldre y crema batida. También se puede hacer con el merengue y es llamado cuerno de merengue.

br:Korn (disheñvelout)
bs:Rog (čvor)
da:Horn
eu:Adar
fi:Horn
hr:Rog (razdvojba)
ja:ホーン
no:Horn
sk:Horn
vo:Horn